port lotniczy Hamilton może być odniesieniem do jednego z następujących lotnisk:

 port lotniczy Hamilton-John C. Munro w prowincji Ontario, w Kanadzie (IATA: YHM, ICAO: CYHM)
 port lotniczy Hamilton (Nowa Zelandia) w rejonie Waikato w Nowej Zelandii (IATA: HLZ, ICAO: NZHN)
 port lotniczy Hamilton (Australia) w stanie Wiktoria w Australii (IATA: HLT, ICAO: YHML)
 Butler County Regional Airport (IATA: -, ICAO: KHAO, kod lotniska FAA: HAO), mały port lotniczy lotnictwa ogólnego (ang.: general aviation), obsługujący miasto Hamilton w stanie Ohio, w USA (nieco na północ od Cincinnati)